Radoulov est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Радулов :
 Aleksandr Radoulov (1986-) joueur de hockey sur glace russe.
 Igor Radoulov (1982-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe